Harham ist der Ortsname von

 Harham (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Harham (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Harham (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Harham (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern
 Harham (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft der Gemeinde Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Harham (Gemeinde Saalfelden), Ortschaft der Gemeinde Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg